ZRR peut faire référence à :

 Zone de revitalisation rurale, ensemble de communes en France ;
 Zone à régime restrictif, dans le domaine de la recherche scientifique, en France.